Montoro (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, in de regio Campanië 
Montoro (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba, in de regio Andalusië
Cristóbal Montoro Romero, een Spaans politicus
 Montoro Inferiore, een voormalige gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, regio Campanië 
 Montoro Superiore, een voormalige gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, regio Campanië